Viana do Castelo  — natural de Viana do Castelo, Portugal
 Sport Clube Vianense  — clube de futebol de Viana do Castelo
 Supermercados Vianense  — rede de supermercados do Rio de Janeiro

 	
Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de clubes